Минотавър може да се отнася за:

 Минотавър, митологично същество.
 Минотавър, американска ракета-носител.
 „Минотавър“, филм на ужасите от 2006 г.